Сен-Бозиль () — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Сен-Бозиль () — коммуна во Франции, в департаменте Лозер.
 Сен-Бозиль () — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.